Příjmení Kramoliš nosí více osobností:
 Čeněk Kramoliš (1862–1949) – český prozaik
 Katarína Jorda Kramolišová (* 1969) – slovenská operní pěvkyně
 Rudolf Kramoliš (1957–2015) – československý fotbalista

Česká příjmení